Williams kan syfta på

Williams College – ett amerikanskt college
 Williams förlag – ett bok- och serieförlag
 Williams F1 – ett brittiskt formel 1-stall
 Williams (spelföretag) – ett numera nedlagt företag som utvecklade elektromekaniska spel
Williams (efternamn) – personer med efternamnet Williams

Geografi

Antarktis 

 Williams Point, udde, 
 Williams (udde i Antarktis, lat -70,50, long 164,15), 
 Point Williams, udde,

Australien 

 Williams Shire, local government area, Western Australia, 
 Williams, Western Australia, ort, Williams Shire,

USA 

 Williams, Indiana, ort, Lawrence County, 
 Williams, South Carolina, ort, Colleton County, 
 Williams, Iowa, ort, Hamilton County, 
 Williams, Minnesota, ort, Lake of the Woods County, 
 Williams, Arizona, ort, Coconino County, 
 Williams, Kalifornien, ort, Colusa County, 
 Williams, Oregon, ort, Josephine County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar